El término linternilla puede referirse:

 a una linterna, una estructura arquitectónica colocada sobre una cúpula;
 a las linternillas, nombre común de una familia de peces teleósteos.